

Села:
 Мшана — Львівська область, Львівський район (до 2020 року — Городоцький район)
 Мшана — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року) Зборівський район)

Полонина:
 Мшана — полонина в Українських Карпатах

Пам'ятка природи:
 Мшана — гідрологічна пам'ятка природи в Українських Карпатах

Заповідне урочище:
 Мшана — заповідне урочище в Українських Карпатах

Річка:
 Мшана — річка в Українських Карпатах

Залізниця:
 Мшана — залізнична станція Львівської дирекції Львівська залізниці

Мшана — гміна в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Мшана — село в гміні Дукля Коросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Мшана — село в гміні Мшана Водзіславського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Мшанна
 Мшана-Дольна